Die Campionato Sammarinese di Calcio 2022/23 ist die 38. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 2. September 2022 und endet im Mai 2023. Titelverteidiger ist SP La Fiorita.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielen jeweils zweimal gegeneinander. Die vier besten Vereine qualifizierten sich für die zweite Phase. Die Teams auf den Plätzen Fünf bis Zwölf spielten um weitere vier Plätze für die zweite Phase.

Die acht qualifizierten Mannschaften spielen im Anschluss im K.-o.-System den Meister und internationalen Plätze aus. Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich.

Erste Phase

Tabelle

Kreuztabelle

Play-offs 
Die Play-offs werden von den Mannschaften bestritten, die in der ersten Phase die Plätze Fünf bis Zwölf belegen. Bei einem Unentschieden siegt die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Zweite Phase

Viertelfinale 
Bei einem Unentschieden siegt die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Halbfinale 
Bei einem Unentschieden siegt die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Spiel um den 3. Platz 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23